Влади́мир Шаро́в:
 Шаров, Владимир Александрович (1952—2018) — российский писатель, поэт, эссеист.